Jennum har flere betydninger:
 Jennum (Skibet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skibet Sogn, Vejle Kommune
 Jennum (Spentrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Spentrup Sogn, Randers Kommune